Mandara peut désigner :
 le Royaume Mandara, un ancien royaume africain
 les monts Mandara, un massif montagneux à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria
 les Mandara sont un peuple du Cameroun et du Nigeria
 Mandara, une commune du Burkina Faso
 le mandara est une langue tchadique parlée au Cameroun et au Nigeria
 le mandara est une langue océanienne parlée en Nouvelle-Irlande
 Ernesto Mandara, un évêque italien
 la transcription japonaise (Hepburn) du terme sanscrit mandala